Manifest en informática.
 Manifest (serie de televisión) serie de televisión estadounidense de drama sobrenatural.